Rorschach pode referir-se a:

 Rorschach - distrito suíço
 Hermann Rorschach - psiquiatra suíço
 Teste de Rorschach - teste psicológico projetivo desenvolvido pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach
 Rorschach - personagem da série Watchmen, publicada pela DC Comics

Desambiguação